Cast in Stone (с англ. «Высеченные на камне») — девятый студийный альбом английской метал-группы Venom. Он ознаменовал воссоединение классического состава, который был 12 лет назад. Запись велась в Lartington Hall Studios рядом с Barnard Castle. Альбом был выпущен на лейбле SPV/Steamhammer в 1997 году. Это — последний альбом Venom с ударником Абаддоном.

В 2006 году альбом был переиздан. Помимо собственно Cast in Stone, он также содержал второй CD, на котором были перезаписанные более старые песни, и мини-альбом Venom '96.

Список композиций

Бонус-диск в переиздании 2006 года 

Venom '96 EP

Состав 
 Cronos — бас-гитара, вокал
 Mantas — гитара, бэк-вокал
 Abaddon — ударные, семплы

Примечания

Ссылки 
 Venomcollector.com

Альбомы Venom
Альбомы SPV/Steamhammer